

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 2 січня — український економіст, політолог, громадський діяч у діаспорі, діяльний член НТШ Микола-Юрій Богатюк;  2007 у Вілмінгтоні (США)

Видання

Зникли

Особи

Народилися

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1926 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1926 //

Посилання